Лисма:
 «Лисма» — производственная компания в Саранске
 «Лисма» — торговая марка компании «Май»
  — населённый пункт в общине Инари (Финляндия)

 «Лисма-Мордовия» — футбольный клуб из Саранска, существовавший под таким названием с 2003 по 2005 год